El término puede referirse:
 Al Canal del Deporte Olímpico de Chile
 Al Club de Deportes Ovalle de Chile
 A una Collateralized Debt Obligation ('Obligación de deuda garantizada') 
 A la abreviatura de Chief digital officer Director digital
 A la abreviatura de Chief data officer Director de datos